Аза́ров — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Азаров, Азим Канатович (род. 1996) — киргизский футболист.
 Азаров, Александр Трофимович (1923—2006) — советский футболист.
 
 Азаров, Андрей Николаевич (род. 1970) — белорусский и российский дизайнер.
 Азаров, Борис Иванович (1940—2013) — украинский режиссёр.
 
 
 Азаров, Виллен Абрамович (1924—1978) — советский кинорежиссёр.
 
 
 Азаров, Всеволод Борисович (Бронштейн; 1913—1990) — советский поэт и драматург, публицист.
 Азаров, Денис Николаевич (род. 1986) — российский театральный режиссёр.
 Азаров, Дмитрий Игоревич (род. 1970) — российский политический деятель, глава городского округа Самара.
 
 
 Азаров, Илья Ильич (1902—1979) — политработник ВМФ СССР, вице-адмирал.
 Азарови, Иракли (род. 2002) — грузинский футболист.
 
 Азаров, Олег Викторович (род. 1962) — советский украинский легкоатлет.
 Азаров, Павел Дмитриевич (1922—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Азаров, Пётр Лукьянович (1922—1954) — Герой Советского Союза.
 Азаров, Семён Иванович (1909—1942) — Герой Советского Союза.



См. также

Примечания